

Persone
 Bonifacio Wimmer (1809-1887) – monaco cristiano e missionario tedesco dell'Ordine benedettino
 Christian Friedrich Heinrich Wimmer (1803-1868) – botanico, filologo classico e pedagogo tedesco
 Friedrich Wimmer (1897-1965) – militare, avvocato e archeologo austriaco
 Gerd Wimmer (1977) – ex calciatore austriaco
 Hans Wimmer (1907-1992) – scultore tedesco
 Herbert Wimmer, detto Hacki (1944) – ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Jan Wimmer (1903-1985) – calciatore cecoslovacco, di ruolo attaccante
 Kevin Wimmer (1992) – calciatore austriaco, di ruolo difensore 
 Kurt Wimmer (1964) – sceneggiatore e regista statunitense
 Luigi Wimmer (1842-1883) – patriota e ingegnere italiano di origine austriaca
 Martin Wimmer (1957) – ex pilota motociclistico tedesco
 Michael Wimmer (1980) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Nicolas Wimmer (1995) – calciatore austriaco, di ruolo difensore
 Patrick Wimmer (2001) – calciatore austriaco, di ruolo centrocampista

Altro
 Louise Wimmer – film francese del 2011